Antunes kan som auktorsförkortning betyda:

 Miguel Telles Antunes
 Paulo C.A. Antunes

Robotskapade auktorsförkortningar